Proximity-Effekt steht für:
 Proximity-Effekt (Elektrotechnik), Wirkung der Stromeinschnürung oder -verdrängung zwischen zwei eng benachbarten Leitern
 Proximity-Effekt (Supraleitung), gegenseitige Beeinflussung eines Normal- und eines Supraleiters an deren Grenzfläche
 Übersprechen von Elektronen bei der Belichtung im Rahmen der Elektronenstrahllithografie; siehe Elektronenstrahllithografie#Proximity-Effekt
 Nahbesprechungseffekt in der Mikrofontechnik